FRA:

 Соглашение о будущей процентной ставке
 Франкфурт-на-Майне (аэропорт)